Charge cognitive en psychologie ;
 Charge mentale ménagère en psychologie et sociologie.